Розентал може да се отнася за:

 Август Розентал – български художник и поет
 Август фон Розентал – руски дворянин
 Джейн Розентал – американски филмов продуцент
 Джон Розентал – американски фотожурналист
 Маргарет Розентал – американска писателка и учен, експерт в италианската литература
 Робърт Розентал – американски професор по психология 
 Татяна Розентал – руски психоаналитик и невролог
 Юлий Розентал – български поет и революционер
 Юрген Розентал – германски барабанист (Скорпиънс)

Вижте също 
 Лъвове от Розентал